James Alan Tarkowski (New Moston, 19 november 1992) is een Engels voetballer die doorgaans als centrale verdediger speelt. Hij verruilde Brentford in februari 2016 voor Burnley, waar hij in januari 2018 zijn contract verlengde tot medio 2022. Tarkowski debuteerde in 2018 in het Engels voetbalelftal.

Clubcarrière 
Tarkowski sloot zich in mei 2009 op zestienjarige leeftijd aan bij Oldham Athletic. Hij maakte vijf doelpunten in 72 competitieduels in de League One. In januari 2014 stapte hij over naar competitiegenoot Brentford. Enkele maanden promoveerde Tarkowski met Brentford naar de Championship. In totaal maakte hij vier doelpunten in zeventig competitiewedstrijden voor The Bees. Op 1 februari 2016 tekende hij bij Burnley, dat vier miljoen euro veil had voor de centrumverdediger. Op 20 februari 2016 debuteerde hij voor zijn nieuwe club in de competitie tegen Rotherham United. In mei 2016 bewerkstelligde Burnley promotie naar de Premier League.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt t/m 23 november 2019

Interlandcarrière
Tarkowski debuteerde op 27 maart 2018 in het Engels voetbalelftal, tijdens een oefeninterland thuis tegen Italië (1–1). Hij speelde de hele wedstrijd.

Referenties 

Engels voetballer